Чемпионат мира по трековым велогонкам 1982 года прошёл с 23 по 29 августа в Лестере (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1982